Fernando Medina Pineda, apodado Momo, fue un pelotari mexicano. Nació el 11 de diciembre de 1979 en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac (Ciudad de México) y falleció el 7 de mayo de 2015. De 2001 a 2006 fue jugador de la empresa Asegarce. Ha sido Campeón nacional en 2007, 2008, 2009 y 2010. Durante el Campeonato del Mundo de Pelota  de 2010 ganó la medalla de plata en la especialidad de mano individual y la medalla de plata en mano de parejas junto a Jorge Alcántara. Apodado cocol Alcántara

Medina Pineda dominaba el frontón en todos sus derivados. También alcanzó la cúspide en el Squash, siendo el mejor jugador de México. Derrotó a Heriberto Lopez Molotla, conocido como el Lokillo, en un Trinquete. Llegó a jugar incluso con Titin III. Su rival en México era David Stich, que incluso en parejas le pudo ganar pero mano a mano. Momo incluso con una lesión en la mano derecha sacó el partido con la izquierda y ganó con facilidad 16-22.

Se suicidó el 7 de mayo de 2015, con un disparo en la cabeza.

Referencias 

 Campeones mexicanos del 16º Campeonato Mundial de Pelota Vasca de 2010

Manistas
Deportistas de Ciudad de México
Pelotaris de México
Suicidas por arma de fuego
Deportistas que cometieron suicidio
Suicidas de México
Suicidios masculinos
Fallecidos en Ciudad de México